Type 92 Jyu-Sokosha – japoński czołg lekki
 Karabin maszynowy 92 shiki – japoński ciężki karabin maszynowy
 Armata batalionowa Type 92 – japońska armata piechoty
 Type 92 / WZ551 – chiński transporter opancerzony